Esistono più comuni francesi con questo nome

Bolleville – Manica
Bolleville – Senna Marittima